Хирд может означать:

 Хирд — дружина в древней Скандинавии.
 Хирд — военизированная организация норвежской партии Национальное единение, существовавшая в 1934—1945 годах.